Igreja matriz
Matriz (álbum) — da cantora brasileira Pitty
Matriz (subprefeitura) — subdivisão de Curitiba, Brasil

Ciência e tecnologia 
Matriz (matemática) — conceito matemático
Matriz (ecologia) —  paisagem adjacente a um fragmento florestal, adequado ou não para uma determinada espécie
Matriz (geologia) — material intersticial de uma rocha
Matriz (tipografia)

Geografia de Portugal 
Caminha (antiga freguesia) — do concelho homónimo, também chamada Matriz
Bairro da Matriz — em Póvoa de Varzim

Freguesias 
Matriz (Borba)
Matriz (Horta) 
Matriz (Ribeira Grande)
São Sebastião (Ponta Delgada) — antigamente chamada Matriz

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos